Bärbel bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Bärbel
 ein Schiff, das 1993 in die Schlagzeilen kam, siehe Bärbel (Schiff)
 den Asteroiden (4569) Baerbel

Siehe auch:
 Barbel
 Berbel